Andrzej Leszczyński z Leszczyńskich herbu Wieniawa:
 Andrzej Leszczyński (ok. 1559–1606) – syn wojewody brzeskokujawskiego Rafała Leszczyńskiego, wojewoda brzeskokujawski (1591–1606). 
 Andrzej Leszczyński (zm. 1651) – syn wojewody bełskiego Rafała Leszczyńskiego, wojewoda dorpacki od 1641 r.
 Andrzej Leszczyński (1608–1658) – syn kanclerza Wacława Leszczyńskiego, biskup chełmiński, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski i Litwy, kanclerz wielki koronny, opat komendatoryjny tyniecki i czerwiński
 Andrzej Leszczyński (zm. przed 1683) – syn wojewody łęczyckiego Władysława Leszczyńskiego, wnuk kanclerza Wacława Leszczyńskiego, kanonik gnieźnieński 1655–1675 r., proboszcz łowicki, koadiutor opat czerwiński 1665 r., opat czerwiński
 Andrzej Leszczyński (ok. 1649 r. – przed 1693 r.) – syn podkomorzego brzeskiego litewskiego, wnuk wojewody bełskiego Rafała Leszczyńskiego, starosta dubieński
 Andrzej Leszczyński – syn wojewody brzeskokujawskiego Andrzeja Leszczyńskiego i Anny z Firlejów
 Andrzej Rafał Leszczyński (zm. przed 1683 r.) – syn pułkownika królewskiego Rafała Leszczyńskiego, wnuk kanclerza Wacława Leszczyńskiego